Le tournoi de tennis de Seattle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Seattle
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Seattle
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980
Tennis en février 1980